A 2007–2008-as UEFA-bajnokok ligája a legrangosabb európai nemzetközi labdarúgókupa, mely jelenlegi nevén 16., jogelődjeivel együttvéve 53. alkalommal került kiírásra. A döntőnek a moszkvai Luzsnyiki Stadion adott otthont. A döntőt az angol Manchester United nyerte, története során 3. alkalommal. A Manchester 1–1-es rendes játékidő után tizenegyesekkel 6–5-re győzte le a Chelsea csapatát. Ez volt az első döntő, ahol mindkét együttes angol volt.

Csapatok 
A 2007–2008-as UEFA-bajnokok ligájában az alábbi 76 csapat vett részt.

Selejtezők 

A selejtezőket három fordulóban bonyolították le 2007. július 17. és szeptember 3. között. A selejtezőben 60 csapat vett részt.

1. selejtezőkör 
Az első selejtezőkör párosításainak győztesei a második selejtezőkörbe jutottak, a vesztesek kiestek. Az első mérkőzéseket 2007. július 17-én és 18-án, a visszavágókat július 24-én és 25-én játszották.

|}

2. selejtezőkör 
A 2. selejtezőkör párosításainak győztesei a 3. selejtezőkörbe jutottak, a vesztesek kiestek. Az első mérkőzéseket 2007. július 31-én és augusztus 1-jén, a visszavágókat augusztus 7-én és 8-án játszották.

|}

3. selejtezőkör 
A 3. selejtezőkör párosításainak győztesei a csoportkörbe jutottak, a vesztesek az UEFA-kupa első fordulójába kerültek. Az első mérkőzéseket 2007. augusztus 14-én és 15-án, a visszavágókat augusztus 28-án és 29-én játszották. Antonio Puerta halála miatt a Sevilla–AÉK selejtezőt elhalasztották, szeptember 3-án játszották le.

|}

Csoportkör 

A sorsolást 2007. augusztus 30-án tartották 16 órakor Monacóban. A sorsolást az UEFA főtitkára, David Taylor, valamint a klubcsapatok versenyeiért felelős Michele Centenaro vezette. A csoportkörben 32 csapat vett részt, a sorsoláskor nyolc darab négycsapatos csoportot képeztek. A csoportokban a csapatok körmérkőzéses, oda-visszavágós rendszerben mérkőztek meg egymással.  A csoportok első  két helyezettje az egyenes kieséses szakaszba jutott. A harmadik helyezettek az UEFA-kupa egyenes kieséses szakaszába kerültek. A negyedik helyezettek kiestek. A mérkőzéseket 2007. szeptember 18. és december 12. között játszották.

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

E csoport

F csoport

G csoport

H csoport

Egyenes kieséses szakasz 

Az egyenes kieséses szakaszban az a 16 csapat vett részt, amelyek a csoportkör során a saját csoportjuk első két helyének valamelyikén végeztek.

Nyolcaddöntők 
A sorsolást 2007. december 21-én a svájci Nyonban tartották. Az első mérkőzéseket 2008. február 19-én és  20-án, a visszavágókat március 4-én és 5-én, illetve 11-én játszották, mert az AC Milan és az Internazionale egy stadiont használ.

|}

Negyeddöntők 
A sorsolást 2008. március 14-én, 13 órakor tartották Nyonban. A sorsolást az UEFA főtitkára, David Taylor, valamint Rinat Daszajev, a moszkvai döntő nagykövete, a szovjet válogatott volt kapusa vezette.
Az első mérkőzéseket 2008. április 1-jén és 2-án, a visszavágókat április 8-án és 9-én játszották.

|}

Elődöntők 
Az első mérkőzéseket 2008. április 22-én és 23-án, a visszavágókat április 29-én és 30-án játszották.

|}

Döntő

Statisztika

Góllövőlista 
 A lista a csoportmérkőzéseken és az egyenes kieséses szakaszban szerzett gólokat összesíti.

Gólpasszok 
 A lista a csoportmérkőzéseken és az egyenes kieséses szakaszban szerzett gólpasszokat összesíti.

Forrás:

Jegyzetek

Források

Kapcsolódó szócikkek 

 2007–2008-as UEFA-kupa
 2007-es Intertotó-kupa